Academia — чешское издательство, открытое в 1953 году Чехословацкой академией наук. Современное название получило в 1966 году. Штаб-квартира издательства располагается, в Праге, на Вацлавской площади, в доме Вигла.

Издательство специализируется на выпуске научной и научно-популярной литературы, учебников, словарей, энциклопедий. Издания неоднократно были удостоены литературных наград Чехии, среди которых «Magnesia Litera», «Книга года», «Словарь года», «Премия Йозефа Главки».

Компании принадлежат фирменные книжные магазины в Праге, Брно, Ческе-Будеёвице, и культурный центр в Остраве.

Литература 
 

Издательства Чехии